El término instrumentación puede referirse, en esta enciclopedia:

En la electrónica
a la instrumentación, encargada del diseño y el manejo de los aparatos electrónicos, sobre todo para su uso en mediciones;

En la industria
a la instrumentación, en la industria, un grupo de elementos que sirven para medir, transmitir o controlar variables de un proceso industrial, con el fin de optimizar los recursos;

En la música
a la instrumentación, el estudio y la práctica de realizar o adaptar composiciones musicales para uno o varios instrumentos;

En la programación
a la instrumentación de código.